Глазово — деревня в Кулейской волости Печорского района Псковской области.

Расположена на северо-западном побережье Псковского озера, близ границы с Эстонией. Неподалёку есть ещё ряд деревень: к югу — Киршино, к западу — Замошье, к северу — Дрисливик.

Население 
Численность населения деревни составляет 35 жителей по состоянию на 2000 год.

Примечания

Топографические карты 
 

Населённые пункты Печорского района